Ez a szócikk az Idővonal című kanadai-amerikai televíziós sorozat epizódlistáját tartalmazza.

1. évad

2. évad

3. évad

Források

További információk
Hivatalos weboldal
IMDb

Televíziós sorozatok epizódlistái